De Indy Racing League 1996/97 was het tweede seizoen van het kampioenschap dat tot 2002 officieel de Indy Racing League werd genoemd. Het werd gewonnen door Tony Stewart. Tijdens het seizoen werd de 81e Indianapolis 500 gehouden die gewonnen werd door Arie Luyendyk, die na zijn overwinning in 1990 de race voor de tweede en laatste keer in zijn carrière won.

Races

Eindklassement

Externe link 
 Officiële website

Indy Racing League naar jaar
Autosport in 1996
Autosport in 1997